Хачик Мисакович Акопджанян (1902 — 5 ноября 1944) — советский и армянский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР в 1938 году, председатель Верховного Совета Армянской ССР в период 1938—1943 гг.

В 1926 году в ВКП(б), слушатель Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б), в 1938—1940 годах — 2-ой секретарь Коммунистической партии (большевиков) Армении, в июле 1938 — временный председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР, с 12 июля 1938 года по 27 июля 1943 года — председатель Верховного Совета Армянской ССР.

Затем заместитель командира 95-й стрелкового дивизии по тылу Красной Армии в звании подполковника.

Погиб в бою.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1 степени (25.02.1945 — посмертно).
 Орден Трудового Красного Знамени (23.11.1940) — в ознаменование 20-летия существования Армянской ССР за достижения в развитии промышленности и сельского хозяйства.

Примечания

Библиография 
 http://www.knowbysight.info/AAA/03497.asp (ros.)
Председатели Верховного Совета Армянской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Армянской ССР
Вторые секретари ЦК КП Армении